Трей, Георг ( 1843—1921) — немецкий археолог античности, директор Альбертинум
 Трей, Иоганн Герман (; 1794—1849) — лифляндский издатель
 Трей, Саша — французский спортсмен по хоккею с шайбой.
 Трей Азагтот (, настоящее имя Джордж Эммануэль; род. 1965) — американский певец
 Трей — коммуна департамента Од, Франция
 Область уведомлений в графическом интерфейсе пользователя компьютера.